Тази статия може да се отнася до:

 Лизитея — героиня от римската митология.
 Лизитея — спътник на Юпитер.
 Лизитея — една от океанидите от древногръцката митология